Miejscowości w USA:
 Redwater – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Leake
 Redwater – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bowie